Brouch (Mersch), plaats in het Luxemburgse kanton Mersch
 Brouch (Grevenmacher), plaats in het Luxemburgse kanton Grevenmacher